Valiant (Englisch für „mutig, tapfer, kühn, wacker“) war der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy:

 HMS Valiant (1759), ein 74-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges
 HMS Valiant (1807), ein 74-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges
 HMS Valiant (1825), ein 76-Kanonen-Linienschiff dritten Ranges, Bauauftrag storniert 1832
 HMS Valiant (1863), ein Panzerschiff der Hector-Klasse
 HMS Valiant (1914), ein Schlachtschiff der Queen-Elizabeth-Klasse
 HMS Valiant (S 102), ein Atom-U-Boot der Valiant-Klasse, Stilllegung 1994

Literatur 
 

Valiant